Andreas Blinkenberg kan være:

 Andreas Blinkenberg (teolog) (5. juni 1875–1965), cand.teol., højskoleforstander (Janderup Højskole) og sognepræst (Hoven og Skanderborg m.fl.)
 Andreas Blinkenberg (filolog) (13. februar 1893–22. februar 1982), dr.phil, prof. i fransk
 Peter Andreas Blinkenberg (20. maj 1895–6. juni 1970), overlæge
 Andreas Blinkenberg (arkitekt), Århus